Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen gab es Wettbewerbe im
 Hallen-Volleyball und
 Beachvolleyball.